Сэнди Маккарти (; , , Канада) — профессиональный канадский хоккеист, правый нападающий. Отыграл 11 сезонов в Национальной хоккейной лиге.

Игровая карьера 
Сэнди Маккарти был выбран командой Калгари Флэймс на драфте НХЛ 1991 года в третьем раунде под общим 52 номером. Он начал играть за команду GMOHL . В следующем сезоне он играл за  в Центральной канадской хоккейной лиге. Как силовой форвард, он играл за  (Главная юниорская хоккейная лига Квебека) в сезоне 1989—1990, перед тем, как был задрафтован Калгари Флэймс. Его следующей остановкой в сезоне 1992/1993 была команда Интернациональной хоккейной лиги Солт Лэйк Голден Иглс.

Следующие пять лет он провёл в Калгари, после чего на короткий срок был продан в Тампа Бэй Лайтнинг. Затем он играл за Филадельфию и Каролину, после чего перешёл в Нью-Йорк Рэйнджерс, где играл 3 сезона и добился своего высшего результата — 23 очка в сезоне 2001/2002. После, летом 2003 года, он был подписан Бостон Брюинз, в 2004 году Рэйнджерс выставили его на драфт отказов.

Переходы 
 24 марта 1998 — Получен командой Тампа Бэй Лайтнинг от Калгари Флэймс в обмен на Джейсона Вимера и выбор в третьем и пятом раундах драфта 1998.
 20 марта 1999 — Обменян в клуб Филадельфия Флаерс вместе с Микаэлем Андерсоном на Колина Форбса и выбор в 4 раунде драфта 1999.
 14 марта 2000 — Получен командой Каролина Харрикейнз в обмен на Кента Мандервилля
 4 августа 2000 — Получен командой Нью-Йорк Рейнджерс вместе с правом выбора на четвёртом раунде драфта в обмен на Даррена Лэнгдона и Роба ДиМэйо
 12 августа 2003 — Право на свободного агента получает Бостон Брюинз
 9 марта 2004 — Нью-Йорк Рейнджерс выставляет его на драфт отказов

Статистика

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте НХЛ
 Статистика на Internet hockey database

Хоккеисты Канады
Игроки «Лаваль Титан»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Задрафтованные ХК «Калгари Флэймз»